Thérèse de Portugal (née le  à Coimbra, et morte le  à ) était reine de Léon (1191-1195) en tant que première femme du roi . Elle est l'aînée des filles de  et de  Douce d'Aragon. Lorsque son mariage est annulé pour consanguinité, elle se retire dans un couvent. Elle est béatifiée en 1705.

Biographie 

Thérèse est la mère de trois des enfants d'Alphonse - deux filles et un fils,  (héritier du trône jusqu'à sa mort en 1214 avant celle son père).  Lorsque son mariage avec Alphonse est déclaré nul parce qu'ils sont cousins germains, elle retourne au royaume du Portugal et se retire au monastère de Lorvão ; elle convertit ce couvent bénédictin, en  couvent cistercien, avec plus de 300 religieuses.

En 1230, Alphonse meurt ; il a eu plusieurs enfants avec sa deuxième femme . Ce deuxième mariage est également annulé parce Bérengère et Alphonse sont cousins germains. L'annulation des deux mariages produit un conflit quant à la succession. Thérèse intervient et permet à , fils aîné de Bérengère, d'accéder au trône du royaume de León. Après ce conflit de succession, Thérèse retourne à Lorvão et finalement fait ses vœux après avoir vécu pendant des années comme une nonne. Elle meurt au couvent de causes naturelles le .

Le , Thérèse est béatifiée par le pape  dans sa bulle pontificale Sollicitudo Pastoralis Offici avec sa sœur . Elle figure dans le calendrier des saints de l'Église catholique  à la date du .

Descendance 
Les enfants de Thérèse et Alphonse sont :
  (1192-1270), fiancée avec son cousin  qui meurt en 1217 avant le mariage ; 
  (1195-1243) ;
  (vers 1192 - ).

Ancêtres

Notes et références 

Naissance en 1178
Décès en 1250
Religieuse catholique portugaise
Princesse de Portugal du XIIe siècle
Princesse de Portugal du XIIIe siècle
Reine consort de León
Bienheureux catholique portugais